Пётр Шаров:
 Шаров, Пётр Алексеевич (1799—1846) — российский архитектор.
 Шаров, Пётр Матвеевич (1913—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Шаров, Пётр Михайлович (1916—2004) — руководитель щёкинского Химкомбината, Герой Социалистического Труда.
 Шаров, Пётр Фёдорович (1886—1969) — театральный актёр, режиссёр и преподаватель.